Harry Harris (1922-2009), regista statunitense
Harry Harris (1880-1959), noto come "The Human Hairpin", pugile statunitense
Harry Harris (-), ammiraglio statunitense, comandante della Task Force di Guantanamo (2006-2007)